Inkster può riferirsi a due località degli Stati Uniti:

Inkster (Dakota del Nord)
Inkster (Michigan)